Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Из 48 указанных в таблице видов, 2 находятся под угрозой исчезновения, 6 являются уязвимыми, 4 находятся в близком к уязвимому состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Природа ОАЭ
Списки:ОАЭ